Le ministère de l'Information est une administration qui existe ou a existé dans de nombreux pays. Elle est consacrée à la régulation des organes d'information (audiovisuels surtout). Dans certains pays, le ministère de l'Information est un outil de propagande étatique.

  : ministère de l'Information
  : ministère de l’Information
  : ministre de l’Information et des Communications
  : ministère de l'Information
 : ministère de l'Information (disparu en 1974)
  : ministère de l'Information (poste créé en 2009)
  : ministre de l'Information et de la Programmation
  : ministère de l'Information
  : ministère de l'Information (dissout en 2003)
  : ministère de l'Information
  : ministre de la Société de l'information
  : ministre de l’Information et de la Communication technologique
  : ministre de l'Information et des Communications
  : ministère de l'Information
  : ministère de l'Information (pendant les deux guerres mondiales)
  : ministère de l'Information
  : ministère de l'Information, de la Communication et des Arts
  : ministre de l’Information et des Communications technologiques
  : ministère de l'Information

Références